O Troféu Cidade de Vigo  () é um torneio amistoso promovido anualmente desde 1971 pela equipe do Celta de Vigo e disputado no estádio Balaídos na cidade de Vigo, Espanha.

Sua fórmula de disputa já se alterou várias vezes durante os anos, passando por quadrangulares, triangulares e até partida única.

Campeões

Títulos por Equipe

22 Troféus
 Celta de Vigo
2 Troféus
 Real Madrid
 Sevilla
1 Troféu
 Panathinaikos
 Honved
 Atlético Mineiro
 Cruzeiro
 Athletic de Bilbao
 Southampton
 Dínamo de Kiev
 Internacional
 Benfica
 Spartak Moscou
 Inter de Milão
 Sporting CP
 Vitoria Guimaraes
 Atlético de Madrid
 Real Zaragoza
 Sporting Gijón

Títulos por País

29 Troféus
 Espanha

3 Troféus
 Brasil
 Portugal

1 Troféu
 Grécia
 Hungria
 Inglaterra
 Ucrânia
 Rússia
 Itália

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas 
Celta de Vigo
Rsssf Stats

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos da Espanha entre clubes de futebol
Vigo